Aswad ( «чёрный») — британская регги-группа.

Отмечена за своё влияние и значительный вклад элементов ритм-н-блюза и соула в музыку регги. Будучи на сцене с середины 1970-х, они записали в общей сложности 21 альбом.

История группы 
Участники группы были потомками иммигрантов с островов Карибского бассейна, переехавших в Лондон в результате последствий Второй мировой войны. Известно, что они посещали местную школу вблизи Лэдброук Грув.

Постоянными участниками Aswad были: Бринсли Форд (Brinsley Forde), Джордж Орбан (George Oban), Ангус «Драмми Зэб» Гэй (Angus «Drummie Zeb» Gaye) и Дональд Грифитс (Donald Griffiths). Кортни Хемминс (Courtney Hemmings) был частым сессионным участником в 1970-х. Также он являлся членом группы музыкального сопровождения в записи живого альбома Бёрнин Спир (Burning Spear) 1977 года, записанного в лондонском театре «Радуга» (Rainbow Theatre).

Среди других участников также были: Вин Гордон (Vin Gordon), Бонго Леви (Bongo Levi) и Карл Петтерсон (Karl Pitterson).

Они стали одной из лучших регги-групп Великобритании с песнями, типичными для того времени, повествующих о гнёте чернокожей молодёжи, таких как «Three Babylon» и «It’s Not Our Wish», а также написанная под джазовым влиянием инструментальная песня «Warrior Charge» (всё это доступно на альбоме Showcase).

Принимали участие в съёмках фильма Франко Россо «Вавилон» 1980 года. Aswad завоевали более широкую аудиторию с выходом диска New Chapter в 1981 году. Песня «Love fire» получила узнаваемость в широких кругах после использования её в музыкальном сопровождении к «Promised Land» Дениса Брауна (Dennis Brown).

Среди лучших работ Aswad такие песни как «Don’t turn around» — хит номер один в поп-чартах Великобритании 1988 года. Этот трек был помещён на обратную сторону пластинки Тины Тёрнер (Tina Turner) «Typical male». Позднее группа Ace Of Base выпустила на него кавер-версию.

Далее последовали хиты «Give a little love» (занявший 11-е место в чартах Великобритании) и исполненный в стиле регги «Best of my love» получившему популярность и написанному группой Eagles. В 1994 году вышел их следующий хит «Shine». Следующий трек был довольно удачным ремейком 1998 года на песню группы Police «Invisible Sun» Её исполнил Стинг (Sting).

Группа также отличилась тем, что играла практически с каждым из бывших участников The Wailers.

Участники 
 Martin Augustine aka «Tatta» — Соло-гитара
 Brinsley Forde aka «Dan» (родился 16 Октября 1952, Гайана) — Вокал, Ритм-гитара
 Drummie Zeb aka Angus Gaye (родился 24 сентября 1959, Лондон, Великобритания – умер 2 сентября 2022) — Вокал, Барабаны
 Donald Griffiths (родился 1954, Ямайка)
 Jimmy Neath aka «J-Slice» (родился 1964, Манчестер, Великобритания) — Труба
 Jimmy Haynes aka «Senyah» — Соло-гитара, Акустическая гитара
 Clifton Morrison aka «Bigga» — Вокал, Клавишник, Мелодика
 George Oban — Покинул в 1980 — Бас-гитара
 Tony Gad — настоящее имя Dennis Anthony Robinson, родился 11 ноября 1957, Лондон. Присоединился в 1980 — Вокал, Бас-гитара

Дополнительные музыканты 
Клавишники
 Courtney Hemmings
 Bubblers
 Michael Martin — также выступал с Spice Girls и Vanessa-Mae
Духовые
 TanTan — Eddie «Papa» Edward Thorton, Труба.
 Brian — Саксофон
 Trevor Jones — Тромбон
Барабаны и перкуссия
 Lion — Prerry Melius — Барабаны

Продюсирование 
 Ace of Base ремикс на «Don't Turn Around»
 Vanessa Mae — «Classical Gas»
 Janet Kay — «Missing You»

Дискография

Студийные альбомы

Компиляции, ремиксы, дабы и концерты 
 1982 — A New Chapter of Dub — Island Records
 1983 — Live and Direct — Island Records
 1984 — Live @ Marcus Garvey Centre, Nottingham — Island Records
 1988 — Jah Shaka Meets Aswad in Addis Ababa Studio — Jah Shaka Music
 1988 — Renaissance: 20 Crucial Tracks — Stylus Music
 1993 — Firesticks — Island Records
 1995 — Dub: The Next Frontier — Bubblin' Records
 2 Makes 1
 Fever
 Warriors
 Shine
 Day By Day
 Deeper Than Deep
 Rhythm Of Life
 Give Me A Reason
 So Good
 Warriors (Jungle Dub)
 1995 — Rise and Shine Again! — Mesa
 1997 — Roots Rocking: The Island Anthology — Island Records
 1997 — Reggae Greats — Universal Music
 2001 — 25 Live: 25th Anniversary — Paras Recording

Синглы 
 1984 (март): «Chasing for the Breeze» — Island Records UK #51[5]
 1984 (октябрь): «54-46 (Was My Number)» — Island Records UK #70
 1988 (февраль): «Don’t Turn Around» — Mango Records UK #1
 1988 (май): «Give a Little Love» — Mango Records UK #11
 1988 (сентябрь): «Set Them Free» — Mango Records UK #70
 1989 (апрель): «Beauty’s Only Skin Deep» — Mango Records UK #31
 1989 (июль): «On and On» — Mango Records UK #25
 1990 (август): «Next to You» — Mango Records UK #24
 1990 (ноябрь): «Smile» — Mango Records UK #53
 1991 (март): «Too Wicked (EP)» — Mango Records UK #61
 1993 (июль): «How Long» — Mango Records UK #31
 1993 (октябрь): «Dancehall Mood» — Bubblin' Records UK #48
 1994 (июнь): «Shine» — Bubblin' Records UK #5
 1994 (сентябрь): «Warriors» — Bubblin' Records UK #33
 1995 (февраль): «You’re No Good» — Bubblin' Records UK #35
 1995 (август): «If I Was» — Bubblin' Records UK #58
 2002 (август): «Shy Guy» — Universal TV UK #62

Примечания

Ссылки 
 Музыкальная библиотека
 Rolling Stone 
 MySpace

Музыкальные коллективы Англии
Регги-группы
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Исполнители Island Records
Музыкальные коллективы из Лондона